Langenbach (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Langenbach (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Langenbach (Taunus), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
 Langenbach bei Kirburg, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Personen met de achternaam Langenbach 
 Laurie Langenbach, een Nederlandse schrijfster en publicist
 Robert Langenbach, een Nederlandse sportbestuurder
 Ted Langenbach, een Nederlandse party-goeroe